Абат — настоятель чоловічого католицького монастиря.
 Абат — історичний роман Вальтера Скотта.
 Абат*** — псевдонім автора чи авторів низки французьких антиклерикальних романів, опублікованих у 1860–1870-х.

Топоніми

Населені пункти 
 Абат — село в Тарбагатайському районі Східноказахстанської області.
 Абат — село в Сирдар'їнському районі Кизилординської області.

Гори 
 Абат — гора (2630 м), вершина в Південних Альпах, на Південному острові, в Новій Зеландії.

Див. також 
 Абатство
 Абатиса

Примітки

Посилання 
 Абат***  // ВУЕ